NFKB2, или субъединица p52 () — белок из семейства NF-κB/Rel класса I, одна из субъединиц фактора транскрипции NF-κB. Полный продукт гена NFKB2 — белок с молекулярной массой 100 кДа (p100) в результате посттрансляционной модификации превращается в белок 52 кДа (p52). Также как другой белок этого семейства, p50 (NFKB1), p52 является ДНК-связывающей субъединицей белкового комплекса транскрипционного фактора NF-κB, который стимулируется в клетке многочисленными внешними и внутренними факторами (цитокины, реактивные формы кислорода, УФ, бактериальные и вирусные продукты).

См.также 
 NF-kB
 NFKB1

Ссылки 
 сайт ИМПБ РАН: NF-kB

Факторы транскрипции